Schenefeld – città nello Schleswig-Holstein (circondario di Pinneberg)
 Schenefeld – comune nello Schleswig-Holstein (circondario di Steinburg)